AVE – Alta Velocidad Española, hiszpańska kolej dużych prędkości
 AVE - indeks oceny efektywności działań reklamowych
 AVE – Alpenvereinseinteilung der Ostalpen (podział Alp Wschodnich według Alpenverein)
 AVE – wydany w 1999 roku studyjny album Mirosława Czyżykiewicza